Чемпионат мира по борьбе 2010 года проходил в Москве, столице России, 6-12 сентября. Соревнования проводились в спорткомплексе «Олимпийский».

В рамках чемпионата разыгрывались медали в мужской вольной борьбе (7 категорий), мужской греко-римской борьбе (7 категорий) и женской вольной борьбе (7 категорий). С 2005 года на чемпионатах мира по борьбе в каждой категории разыгрываются по 2 бронзовые награды.

Общая информация 
В Москве выступили около 1200 борцов из 114 стран.

В мужской вольной борьбе награды чемпионата мира разыгрываются в Москве впервые (в России последний раз они разыгрывались в 1997 году в Красноярске). В мужской греко-римской борьбе Москва принимала чемпионат мира в 2002 году. В женской вольной борьбе Москва принимала чемпионат мира 1995 года. В 2006 году Москва принимала чемпионат Европы по вольной и греко-римской борьбе.

На чемпионат мира также претендовал Санкт-Петербург, но в сентябре 2009 года на конгрессе Международной федерации объединённых стилей борьбы (FILA) было принято решение в пользу Москвы.

В преддверии чемпионата 4 сентября в Москве состоялось открытие Зала славы российской борьбы, на которое были приглашены все чемпионы Олимпийских игр по борьбе, проживающие на территории бывшего СССР.

Достижения спортсменов и сборных 
Иранец Хамид Сориан выиграл золото в греко-римской борьбе в категории до 55 кг на пятом чемпионате мира подряд.

Лучшим борцом турнира греко-римского стиля был признан обладатель золотой медали в весовой категории до 66 кг россиянин Амбако Вачадзе. Амбако стал первым чемпионом мира из России в весовой категории до 66 кг с 1998 года.

Японка Саори Ёсида стала в Москве восьмикратной чемпионкой мира, а её соотечественница Каори Итё — шестикратной.

Сборная России заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 16 медалей в 21 весовой категории. При этом в мужской вольной борьбе россияне выиграли награды во всех 7 категориях (4 золота, 2 серебра и 1 бронза). В женской вольной борьбе отличились японки — 6 наград из 7 возможных, в том числе 3 золота.

Общий медальный зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории, принимающая страна также выделена)

Рейтинг команд 
(Выделена принимающая страна)

Медалисты

Мужчины

Вольная борьба

Греко-римская борьба

Женщины

Вольная борьба

См. также 
 Чемпионат Европы по борьбе 2010
 Чемпионат мира по борьбе 2009

Примечания

Ссылки 
 Сайт чемпионата
 Чемпионат на сайте Федерации спортивной борьбы России
 Чемпионат на сайте агентства спортивной информации «Весь спорт»

Сентябрь 2010 года
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по борьбе в России
2010 год в Москве